Michael Evans Behling (1996-), acteur et mannequin américain.
 Robert Behling (1991-), céiste allemand.